The Still Voice – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Still Voice – cortometraggio del 1916 diretto da Ben F. Wilson (come Ben Wilson)